Азарян () — прізвище вірменського походження. Відомі носії:
 Азарян Альберт Арамаїсович — доктор технічних наук, професор.
 Азарян Альберт Вагаршакович (нар. 1929) — радянський гімнаст.
 Азарян Армен Сергійович (нар. 1955) — радянський футболіст.
 Азарян Аршалус Амбарцумовна (1912 -?) — ланкова виноградарського радгоспу імені Нізамі, Герой Соціалістичної Праці.
 Азарян Гарегін Хачатурович (1961—2011) — вірменський громадський і політичний діяч.
 Азарян Едуард Альбертович (нар. 1958) — радянський гімнаст.